Чемпіонат Гібралтару з футболу 2014—2015 — 116-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Гібралтару. Чемпіоном у 21 раз став Лінкольн Ред Імпс.

Турнірна таблиця 

 

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Гібралтару на soccerway 

2014–2015
Гібралтар
Гібралтар